Malasseziales är en ordning av svampar. Malasseziales ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Malasseziales